Флаг муниципального образования Лаби́нское городское поселение Лабинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 23 мая 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3621.

Описание 
«Полотнище зелёного цвета с соотношением сторон 2:3, несущее вдоль верхнего и нижнего краёв голубые полосы в 1/6 ширины полотнища каждая, и посередине — изображение белого ангела с жёлтым крестом на символической городской стене (из герба города), выполненное белым, жёлтым и красным цветами и расположенное вплотную к нижней голубой полосе и поверх края верхней. Высота крепостной стены с башнями и белого ангела составляют соответственно 5/12 и 1/3 от ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности городского поселения.

В 1841 году в предгорьях Кавказа, на берегу реки Лаба, на месте Махошевского укрепления, была заложена станица Лабинская (с 1947 года — город Лабинск). Лабинская стала надёжным форпостом по защите российских рубежей на Кавказе, что аллегорически показано изображением крепости.

Главной фигурой флага является основной символ города — белый ангел-хранитель, держащий в правой руке жёлтый узкий крест.

Три башни крепостной стены аллегорически показывают три века в истории и развитии города — XIX, XX и нынешний XXI века. Красный цвет крепостной стены символизирует мужество, отвагу и героизм лабинцев, проявленный в различные исторические периоды. Жёлтый цвет крепости аллегорически показывает, что экономическое развитие города Лабинска основано на промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции.

Синий (голубой) цвет полотнища аллегорически показывает то, что первыми поселенцами станицы были Линейные казаки. Синий (голубой) цвет также символизирует чистое небо, реку Лаба, безупречность, добродетель и волю.

Зелёный цвет полотнища символизирует окружающую природу, а также плодородие, возрождение и здоровье.

Жёлтый цвет (золото) символизирует хлеб, достаток, величие, процветание и прочность.

Примечания 

Лабинск
Лабинск